Schwellenbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Schwellenbach (Much), Ortsteil der Gemeinde Much im Rhein-Sieg-Kreis, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Schwellenbach (Huttenbach), linker Zufluss des Huttenbachs (zur Rot, zur Donau) bei Schwendi, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Schwellenbach (Kirnach), linker Zufluss der Kirnach (zur Wertach) bei Aitrang, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Schwellenbach (Saar), rechter Zufluss der Saar auf der Landesgrenze zwischen Saarhölzbach, Gemeinde Mettlach, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland und Taben-Rodt, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Schwellenbach (Wäschebach), linker Zufluss des Wäschebachs vor Warstein, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen

Schwellenbach ist ein Familienname:
 Lewis Baxter Schwellenbach (1894–1948),  US-amerikanischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Schwellbach
 Schwellenbachermühle, in einer Nachbarkommune von Much